Астурийская кухня () — набор кулинарных традиций, характерных для испанской провинции Астурия. К ней относится множество как мясных и молочных, так и рыбных блюд, что объясняется, с одной стороны, возможностью рыбной ловли в Бискайском заливе, и с другой — наличием в Кантабрийских горах множества долин, хорошо подходящих для скотоводства. Несмотря на то, что традиции астурийской кухни передаются из поколения в поколение, вплоть до недавнего времени не существовало письменных источников, повествующих о питании астурийцев.

Рыба и морепродукты 
Астурия известна своими морепродуктами, такими как кальмары, крабы, креветки. Из рыб распространены лосось и морской окунь.

Мясо 
В сельском хозяйстве Астурии уделяется большое внимание разведению крупного рогатого скота и овец, поэтому различные варианты блюд из жареного мяса известны по всей провинции. Свиноводство также распространено, благодаря чему готовится множество колбас, например, морсилья.

Сыры 
Астурийские сыры являются одной из традиционных составляющих астурийской кухни и популярны как в Испании, так и за её пределами. Особенно известен Кабралес, полутвёрдый нарезной сыр с голубой плесенью и маслянистой текстурой из астурийского региона Пеньямельера-Альта.

Десерты 
В астурийской кухне существует множество разнообразных десертов — от местного варианта рисового пудинга, до таких необычных, как жареное молоко.

Типичные блюда 
 Фабада — густой суп из белой фасоли с ветчиной и колбасой.
 Тосино де сиело — десерт на основе яичного желтка.

Ссылки 
 Recetas de cocina tradicional asturiana
 Información gastronómica del Principado de Asturias 
 Portal gastronómico de Asturias 
 Yantar — Gastronomía de Asturias